Andrew Marshall
 Andrew Marshall (1921–2019) amerikai külpolitikai tanácsadó, az Office of Net Assessment (ONA) alapítója
 Andrew Marshall (1954–), angol vígjáték-szövegíró
 Andrew Marshall (1984–), amerikai focista
 Andrew Marshall (1967–), skót újságíró Délkelet-Ázsiában
 Andrew Marshall (?–), brit újságíró és rádiós műsorvezető

hasonló néven
 Andy Marshall (1975–), angol hivatásos labdarúgó kapus